Edmund Chojecki (1822–1899) – pisarz, dziennikarz, podróżnik, publicysta i poeta, tłumacz polsko-francuski
 Edmund Chojecki (1892–1940) – major Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej